Мурман — русское название норвежцев, норманнов. Позднее это название было перенесено и на земли, где происходили события с участием пришельцев.
 Мурманский берег ().
 Кольский полуостров ().
 Мурман — залив на Новой Земле.
 «Мурман» — русское и советское научно-промысловое судно.
 «Мурман» — советский ледокол.
 «Мурман» — российский ледокол.
 «Мурман» — первое название финского тральщика Рауту (фин. Rautu).
 «Мурман» — государственная телевизионная и радиовещательная компания.
 «Мурман» — клуб по хоккею с мячом из Мурманска.